Eriocycla staintonii är en flockblommig växtart som beskrevs av Harald Harold Udo von Riedl och Kuber. Eriocycla staintonii ingår i släktet Eriocycla och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
staintonii